Alaimo, famiglia aristocratica italiana
Alaimo da Lentini (1210 ca-1287), stratigoto di Messina e gran giustiziere del regno di Sicilia
Manfrido de Alaimo de Chabica (XIV sec.), feudatario italiano
Domenico Alaimo († 1708), medico italiano
Giuseppe Alaimo(† Palermo, 1688), teologo italiano
Marc'Antonio Alaimo (Racalmuto, 1591 – Palermo, 29 agosto 1662), medico italiano
Michele Alajmo (Palermo, 1889-ivi, 2 ottobre 1959), schermidore italiano
Giuseppe Alaimo (1924-1993), scrittore e saggista italiano
Italo Alaimo (1938-1967), calciatore italiano
Steve Alaimo  (1939-), cantante e attore americano
Marc Alaimo (1942-), attore americano
Francesco Alaimo (1946-2013), scrittore, giornalista e fotografo naturalista italiano
Vincenzo Alaimo (Gino) (1946-), deputato italiano
Roberto Alajmo (1959-), giornalista e scrittore italiano
Jay Alaimo (1972-), regista americano
Nicola Alaimo (1978-), baritono italiano
Roberta Alaimo (1979-), politica italiana
Rino Alaimo (1982-), scrittore e illustratore italiano